The Man Who Would Not Die peut faire référence à :
 The Man Who Would Not Die, film de Jack Prescott et William Russell (1916)
 The Man Who Would Not Die, court métrage de Paul Hurst (1924)
 The Man Who Would Not Die, film de Robert Arkless (1975)
 The Man Who Would Not Die, album de Blaze Bayley (2008)